4e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 4e Leger (Frankrijk) - Franse legereenheid
 4e Leger (Italië) - Italiaanse legereenheid
 4e Leger (Japan) - Japanse legereenheid
 4e Leger (Roemenië) - Roemeense legereenheid
 4e Leger (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid
 4e Leger (Thailand) - Thaise legereenheid
 4e Leger (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid